Az ausztrál nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizenhatodik futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 19-én.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a Moto2-ben Maverick Viñales végzett az élen, míg a Moto3-ban Jack Miller diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Ausztrál
motogp